Cowie steht für:

 Cowie (Aberdeenshire), eine Ortschaft in Aberdeenshire
 Cowie (Stirling), eine Ortschaft in Stirling

Cowie ist der Familienname folgender Personen:
 Alex Cowie (* 1947), englische Squashspielerin
 Don Cowie (* 1983), schottischer Fußballspieler
 Donald Cowie (* 1962), neuseeländischer Segler
 Doug Cowie (1926–2021), schottischer Fußballspieler
 Genevieve Cowie (* 1995), australische Leichtathletin
 Jane Cowie (* 1962), australische Glaskünstlerin
 Lennox Cowie (* 1950), schottischer Astronom
 Mervyn Cowie (1909–1996), britisch-kenianischer Naturschützer und Autor
 Richard Kylea Cowie (* 1979; Künstlername [Wiley], auch Eskiboy), britischer Rapper und Musikproduzent, siehe Wiley (Rapper)
 Robert Cowie (* 1967), kanadischer Eishockeyspieler
 Stuart Cowie (* 1974), schottischer Squashspieler
 William Clark Cowie (1849–1910), schottischer Ingenieur, Direktor der British North Borneo Company
 William Garden Cowie (1831–1902), Angelikanischer Bischof von Auckland, Neuseeland
 William Cowie (* 1926), schottischer Rugbyspieler und Richter

Siehe auch:
 Cowie Bay, Bucht an der Ostküste Borneos
 Cowie Castle, Festungsruine in Schottland
 Cowie Dome, Berg im Marie-Byrd-Land, Antarktika
 Cowie-Nunatak, Nunatak im Viktorialand, Antarktika
 Cowie Water, ein Fluss in Schottland
 COWI
 Covey